FAF est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Fédération algérienne de football ;
 Fédération anarchiste française, qui d'une fusion avec l'Union Anarchiste formera la Fédération anarchiste en 1945 ;
 Fédération des associations de famille de Belgique, fondée en 1970 ; la plus ancienne association fut fondée en 1942. Elle est devenue la Fédération Royale des Associations de Familles, Asbl.
 Fédération des aveugles et handicapés visuels de France ;
 Fonds d'assurance formation, structure ou dispositif qui finance la formation des personnes non salariées (indépendants, employeurs, micro-entrepreneurs) en France ;
 , une association visant à améliorer les relations entre la France et les États-Unis ;
 , une association valorisant et rassemblant des talents franco-africains ;
 Front Algérie française, un mouvement pour le maintien de l'Algérie française ;
 fabrication d'aliments à la ferme (Faf), en agriculture, l'activité de produire (culture et éventuellement transformation) sur la ferme l'alimentation des animaux élevés dans cette ferme ;
 Citroën FAF, un véhicule destiné aux pays du tiers-monde dans les .

FAF ou faf peut aussi faire référence à :
 faf ou faffe (apocope de fafiot, le papier), en argot français, un terme qui désigne le plus souvent les papiers d'identité ou le papier-monnaie, ou encore les feuilles à rouler (pour les cigarettes) ;
 FAF, en France, les militants de l'extrême droite, par amalgame avec France aux Français, Front Algérie française ; désigne parfois aussi des fascistes, les adhérents à l'idéologie créée par Benito Mussolini durant la Seconde Guerre mondiale ; le mot viendrait a priori des initiales de «  », détourné parodiquement par les adversaires politiques de l'Action française en « Fascistes d'Action Française » ;
 faf, en assurance-vie, des fonds à formules (ou fonds à fenêtres) proposés avec des méthodes de calcul spécifiques et des périodes limitées.

Notes et références